

Astronomia
14593 Everett – asteroide della fascia principale

Geografia
Stati Uniti d'America
Everett – città della Contea di Middlesex, Massachusetts
Everett – township della Contea di Newaygo, Michigan
Everett – borough della Contea di Bedford, Pennsylvania
Everett – capoluogo della Contea di Snohomish, Washington

Informatica
Everett – nome in codice Microsoft di Visual Studio 2003

Onomastica
Everett – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
Andrew Everett – wrestler statunitense
Betty Everett – cantante statunitense
Bill Everett – fumettista statunitense
Brent Everett – attore pornografico e produttore cinematografico canadese
Chad Everett – attore statunitense
Daniel Everett – linguista, antropologo e docente statunitense
Danny Everett – velocista statunitense
Doug Everett – hockeista su ghiaccio statunitense
Dylan Everett – attore canadese
Edward Everett – politico statunitense
Gerald Everett – giocatore di football americano statunitense
Hugh Everett III – fisico statunitense
Jace Everett – cantautore statunitense
Jim Everett – giocatore di football americano statunitense
Mark Everett – mezzofondista e velocista statunitense
Percival Everett – scrittore statunitense
Rupert Everett – attore britannico
Terrell Everett – cestista statunitense
Wynn Everett – attrice e scrittrice statunitense

Pagine correlate
Everitt